Италошвейцарцы — народ в Швейцарии — жители страны, имеющие итальянское происхождение и/или считающие один из многочисленных диалектов итальянского языка родным. По данным последней переписи 2010 г. итальянский язык назвали родным 549 000 жителей Швейцарии (8,9 % населения страны).

Происхождение и классификация 
Италошвейцарская община делится на две большие неравные части: иммигрантскую и автохтонную. Большая часть италошвейцарцев (около 290 000 тыс.) — это уроженцы собственно Италии, иммигрировавшие в Швейцарию по экономическим причинам во второй половине ХХ — нач. XXI вв. Выходцы из Италии проживают преимущественно в немецкоязычной части Швейцарии. Оставшиеся 210 тыс. являются членами автохтонной италошвейцарской общины, представители которой составляют большинство населения исключительно италоязычного кантона Тичино, а также небольшую долю трёхъязычного населения кантона Граубюнден.

Статистика 
Доля и численность италошвейцарцев сильно менялась за последние полвека, достигнув пика в 1970 году (12 % населения). Учитывая то, что большая часть мигрантов из Италии селилась в крупных городах немецкоязычкой части страны, многие из них, а также их дети, с течением времени подверглись сильной германизации. Напротив, доля автохтонных италошвейцарцев оставалась стабильной на уровне 4 % на протяжении последних десятилетий, а их абсолютная численность постепенно увеличивалась за счёт итальянизации иммигрантов в Тичино.

Язык 

Стандартный итальянский язык (тосканский диалект Италии) выполняет роль литературно-письменного языка-крыши для италошвейцарцев. Несмотря на это, большинство автохтонных италошвейцарцев в речи продолжает употреблять тичинский диалект, который значительно отстоит от тосканского диалекта и фактически близок галло-романским наречиям. Учитывая строгую территориальность языковой политики Швейцарии, за пределами кантона Тичино итальянский язык не имеет официального статуса. Даже в ряде регионов трёхъязычного Граубюндена позиции итальянского языка слабы и его носители подвержены ассимиляции в немецкоязычную среду.

См. также 
Итальянская Швейцария

Примечания

Ссылки 
 

Итальянская диаспора
Население Швейцарии